Ferus Smit steht für Werften:
 Ferus-Smit-Werft, Niederlande
 Ferus Smit Leer
Schiffstypen bzw. -klassen:
 Ferus Smit Trollmax Bulker
 Ferus Smit Ecobox 
 Ferus Smit FS 11000
 Ferus Smit FS 14600